Каролис Юкшта (, род. 2003) — литовский шахматист, мастер ФИДЕ (2019).

Чемпион Литвы 2020 г. Стал одним из самых молодых победителей в истории чемпионатов страны (моложе была только В. Чмилите в 2000 г.). В чемпионате Литвы 2019 г. участвовал в большом дележе 3-го места (бронзовую медаль получил другой участник).

Участник Кубка мира ФИДЕ 2021 г. В 1-м раунде со счетом ½ : 1½ уступил немецкому гроссмейстеру А. Брауну.

Участник личного чемпионата Европы 2021 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Партии К. Юкшты в базе Chessgames
 Личная карточка К. Юкшты на сайте 365Chess

 Шахматисты Литвы
 Шахматисты XXI века
 Мастера ФИДЕ по шахматам